Wittsteinia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Wittsteinia ingår i familjen Alseuosmiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Wittsteinia